Диама́нт — многозначный термин. Может означать:

 Диамант — устаревшее название алмаза.
 «Диамант» — название ракеты-носителя.
 Диамант — мелкий шрифт 4 кегля.
 «Диамант» — немецкий производитель велосипедов.
 «Диамант» — ювелирный завод в России.
 «Диамант» — французская трёхступенчатая ракета-носитель.
 «Диамант» — волейбольный клуб из Одессы.
 «Диамант» — футбольный клуб из Немана.

Персоналии 
 Диамант, Андре (род. 1990) — бразильский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Диамант, Рудольф (1880—1960) — немецкий скрипач, педагог.